

Sigle 
 Gaudium et Spes  – documento del Concilio Vaticano II
 Gavia stellata  – strolaga minore
 Geprüfte Sicherheit  – marchio di conformità
 Ghost Stations  – libri di Bruce Barrymore Halpenny
 Giant Slalom  – slalom gigante
 Gioventù Studentesca  – movimento cattolico
 Goldman Sachs  – banca statunitense
 Ground Speed  – velocità al suolo
 Green Stamp – termine usato dai radioamatori per indicare 1 dollaro US
 Guerin Sportivo
 Giudice sportivo

Codici 
 GS – codice vettore IATA di Air Foyle e Grant Aviation
 GS – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Georgia del Sud e isole Sandwich meridionali
 GS – codice ISO 3166-2:HU di Győr-Moson-Sopron (Ungheria)

Informatica 
 GS – versione del linguaggio di programmazione per strumenti musicali MIDI della Roland Corporation

Sport 
 GS – nelle statistiche di vari sport, gol subiti
 GS – abbreviazione di Gruppo Sportivo nella denominazione di società sportive
 GS – giant slalom, slalom gigante nello sci alpino
 GS – game started, nelle statistiche individuali della pallacanestro americana indica le partite disputate da un giocatore partendo dal quintetto iniziale
 GS – nelle statistiche del baseball, partite iniziate (games started)

Altro 
 Gs – simbolo di gigasecondo
 Gs – abbreviazione di Libro di Giosuè
 GS – abbreviazione di Gelände und Straße nei modelli di moto della BMW
 GS – targa automobilistica di Güssing (Austria)
 GS – targa automobilistica di Gospić (Croazia)
 GS – targa automobilistica di Goslar (Germania)
 GS – targa automobilistica della città di Słupsk (Polonia)
 Citroën GS  – automobile della Citroën
 Lexus GS  – automobile della Lexus
 Supermercati GS  – Generale Supermercati, azienda con sede a Milano della grande distribuzione organizzata di proprietà del gruppo Carrefour